Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам среди мужчин 2015 года проводился с 25 по 31 октября в Измире (Турция).

За право обладать мировой короной играли действующий чемпион мира Александр Георгиев (Россия) и претендент Жан Марк Нджофанг (Камерун). Победил в матче Александр Георгиев со счётом 7-7-6-6 против 7-5-4-12, став чемпионом мира в восьмой раз.

Регламент 
Матч проводился в течение семи игровых дней, каждый день до победы одного из соперников. Первый поединок с классическом контролем времени, если он завершается вничью, то играется рапид, при ничьей играется блиц, и, затем, Тай-брейк по системе Лемана-Георгиева (5 мин + 2 секунды за ход на все партии до победы).

Победитель матча определялся по сумме очков, набранных при классическом контроле времени. В случае равенства, по сумме очков, набранных в рапиде, в случае равенства очков в рапиде, по сумме очков, набранных в блице. Если во всех этих случаях равенство, то по результатам Тай-брейка по системе Лемана-Георгиева.

Контроль времени 
Классика — 80 минут + 1 минута на ход

Рапид (быстрые) — 20 мин + 5 сек

Блиц (молниеносные) — 5 мин + 3 сек

СЛГ — Тай-брейк по системе Лемана-Георгиева: 5 минут + 2 секунды на ход на все партии до первой победы.

Результаты

Ссылки 
 Сайт матча

Примечания 

Мужчины 2015
Спорт в Турции в 2015 году
2015 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Измире
Октябрь 2015 года
Чемпионаты мира в Турции
Международные соревнования по шашкам в Турции